Almansa puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Geografía 
 Almansa, municipio español de la provincia de Albacete.

Naves 

 Almansa (1864)

Personas 
 Francisco Enríquez de Almansa (1475-1541), noble español.
 Martín Enríquez de Almansa (1510-1583), virrey de la Nueva España y del Perú.
 Juan Enríquez de Borja y Almansa (1619-1675), noble español.
 Pascual Enríquez de Cabrera y Almansa  (fallecido en 1739), noble español.
 Fernando Almansa (nacido en 1948), diplomático español.

Títulos nobiliarios 
 Vizcondado del Castillo de Almansa.